Curita puede referirse a:

 Tira adhesiva sanitaria: Cinta adhesiva para el tratamiento de heridas pequeñas.
 Curita (mineral): mineral del grupo de los óxidos.
 Curita, Sacerdote católico encargado de la "cura de almas" de una parroquia.